Барселуш  () — португальська власна назва.

Топоніми

Барселуш — муніципалітет.
 Барселуш (парафія)

Інше 
 Граф Барселуський — шляхетний титул.